Лупљаница може да се односи на:

 Доња Лупљаница, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Горња Лупљаница, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ